Адриан Александр Константин Шультхайсс (; род. 11 августа 1988, Кунгсбакка, Халланд, Швеция) — шведский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Чемпион Швеции 2006 года. Участник зимних Олимпийских игр 2010 года. По состоянию на июнь 2011 года занимает 17-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года 

  WD = снялся с соревнований

Результаты с 2004 по 2010 год 

 J = юниорский уровень; WD = снялся с соревнований.

Результаты до 2004 года 

 N = уровень «новичок»; J = юниорский уровень; WD = снялся с соревнований.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Адриана Шультхайсса.
 

Фигуристы Швеции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года